«Тысяча глаз доктора Мабу́зе» (; 1960) — последний из трёх фильмов Фрица Ланга, объединенных фигурой доктора Мабузе. Это последний фильм Фрица Ланга в качестве режиссёра.

Сюжет 
В европейских странах происходят загадочные преступления: убийства, похищения людей, террористические акты, крупные финансовые кражи. Все они остаются нераскрытыми, но их объединяет одна общая черта — все жертвы бывали постояльцами берлинского отеля «Луксор». Комиссару полиции Крассу, ведущему дело об убийстве известного тележурналиста, помогает слепой ясновидящий Корнелиус.

Художественные особенности 
 Фриц Ланг о фильме: «…об отсутствии в „Тысяче глаз“ чудесной демоничности „Завещания“? (…) Послушай, не забываешь ли ты, что действие первого происходит в сумасшедшем доме, где призрак доктора Мабузе, очевидно, завладевает разумом его директора, профессора-шизофреника, в то время как второй целиком погружен в холодную современную действительность, где уже нет места призракам и привидениям, а подлинная опасность атомной войны стала источником ежесекундного страха? Уже не существует полутьмы неизвестных опасностей, нет подозрительных игр помутненного рассудка, но зато череп уничтожения улыбается нам каждое утро во весь рот с первой полосы всех газет…»

В ролях 
 Доун Аддамс
 Петер ван Эйк — Генри Трэверс
 Вольфганг Прайс — доктор Мабузе
 Герт Фрёбе
 Вернер Петерс
 Андреа Чекки — Берг, детектив отеля
 Говард Вернон
 Нико Пепе
 Жан-Жак Дельбо

Интересные факты 
 Фриц Ланг о фильме: «…Фильм пользовался огромным коммерческим успехом и получил категорию „ценный“, означающую, что фильм по своему художественному качеству значительно превосходит всю текущую продукцию. Это своего рода немецкий „Оскар“, обладающий тем больши́м преимуществом, что он к тому же гарантирует уменьшение налогов»)''
 В 1961—1962 годах режиссёр Харальд Райнль снял 2 фильма о докторе Мабузе — «В стальной сети доктора Мабузе» и «Невидимые когти доктора Мабузе».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры Германии
Фильмы ФРГ
Чёрно-белые фильмы Германии
Экранизации произведений Норберта Жака
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о гипнозе
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии